Премия Филипа К. Дика () присуждается ежегодно с 1983 года за лучшую научно-фантастическую книгу года в США, изданную массовым тиражом в мягкой обложке. После премий «Хьюго» и «Небьюла» это одна из самых важных премий в области научной фантастики. Лауреату вручается специальный диплом и денежная премия.

Премия была основана Томасом Дишем после смерти Филипа К. Дика в 1982 году. Многие «диковские» классические научно-фантастические произведения публиковались при жизни автора отдельными книгами в мягких дешевых обложках, поэтому было решено сохранить эту традицию в условиях присуждения премии.

Диплом и премия присуждается жюри, состоящее из писателей и критиков (в разные годы их число колеблется от 2 до 5 человек). Они читают так много книг, как смогут, обсуждают и выбирают номинантов, которые представляются в январе, и победителя, который определяется в конце марта или начале апреля на «Норвесконе» (Norwescon), конвенте проводимом в штате Вашингтон «Северо-западным обществом научной фантастики» (Northwest Science Fiction Society). Срок их членства на этом посту – один год. Каждый год каждый член жюри сам выбирает себе преемника на этом посту на следующий год. Обычно один из членов жюри — победитель прошлогодней премии. Спонсорами выступают «Филадельфийское общество научной фантастики» (Philadelphia Science Fiction Society) и (с 2005 г.) трастовый Фонд Филипа К. Дика

Лауреаты и номинанты 
Имена лауреатов выделены жирным шрифтом. Имена авторов, удостоенных особого упоминания, выделены курсивом. Год в таблице — год опубликования книги; премия вручается в следующем году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Премии Филипа Киндреда Дика 
 Список всех победивших и номинировавшихся произведений 

Небьюла
Премии фантастам
Списки лауреатов премий
Филип Дик